Штейнгардт — фамилия. Известные носители:

 Штейнгардт, Лоуренс (1892—1950) — американский дипломат;
 Штейнгардт, Вилис Кришьянович (1888—1938) — чекист.
 Штейнгардт — посёлок, Самойловский район, Саратовская область, Россия